«Про ворона» — российский мультфильм, созданный на студии «Пилот» в 2004 году. Режиссёр Алексей Алексеев создал его по мотивам эскимоской народной сказки.

Мультфильм входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Чукотка».

Сюжет 
Жили когда-то охотник и медведь. Жили по соседству, не ссорились и даже вроде дружили. И вот однажды ловили они рыбу. И поймали — одну, но очень хорошую. Только поделить они её не смогли. Заспорили и решили: кто лучше сказку про ворона расскажет, того и рыба.

Первым медведь рассказал сказку о дружбе совы и ворона. Были когда-то и сова и ворон белые, но захотела сова стать красивой. Украл ворон у человека чёрную краску и расписал сову узорами. Красиво получилось! А сова рисовать не умела и вылила на ворона всю краску. Стал ворон чёрным, обиделся на сову и прогнал её.

Охотник рассказал сказку про ворона и пуночек. Пуночки пели прекрасную песню солнышку. Ворон ту песню украл. И пришлось старшей пуночке лететь за помощью к человеку. Подкрался человек к ворону и выпустил стрелу из лука. Испугался ворон, и пуночка песенку себе вернула. А ворон петь разучился.

Пока охотник и медведь сказки рассказывали, рыбу у них ворон утащил. Вздохнули они и пошли опять рыбу ловить.

Премьера и награды 
 2005 — Премьерный показ первых 11 фильмов из цикла «Гора самоцветов» состоялся в феврале 2005 года в рамках Х Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
 2005 — Диплом жюри Х ОРФАК в Суздале (2005) "Коллективному разуму Большой киностудии «Пилот», энергично создающему «Гору самоцветов».
 2005 — Х ОРФАК в Суздале: Приз Фестиваля получил Алексей Алексеев за создание гармоничного звукового и зрительного пространства в фильме «Про ворона» (цикл «Гора самоцветов»).
 2005 — МКФ «Крок» 2005. Жюри приняло решение учредить специальный приз «За уникальность проекта и высокий художественный уровень» — Анимационной студии «Пилот» (Россия) за цикл «Гора самоцветов». Спонсорские призы: призы компании Canon — Андрей Кузнецов , Россия, фильм «Как обманули змея», Алексей Алексеев «Про ворона».
 2006 — Национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел» за 2005 г. в категории «Лучший анимационный фильм» — циклу «Гора Самоцветов»(11 мультфильмов за 2004 год).

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультфильмы на русском языке
Мультфильмы России 2004 года
Мультфильмы «Гора самоцветов»
Мультфильмы о птицах
Компьютерные анимационные фильмы России